McQueen ist ein ursprünglich patronymisch entstandener englischer Familienname, abgeleitet von dem alten gälischen Vornamen Suibhne mit der wahrscheinlichen Bedeutung „gutgehend“ (good-going). Die gälische Form des Familiennamens lautet Mac Shuibhne.

Namensträger 
 Adrienne McQueen (* 1978), deutsch-US-amerikanische Schauspielerin
 Alexander McQueen (1969–2010), britischer Modedesigner
 Armelia McQueen (1952–2020), US-amerikanische Schauspielerin
 Butterfly McQueen (1911–1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Chad McQueen (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Rennfahrer
 Colin McQueen (* 1956), australischer Sprinter
 Glenn McQueen (1960–2002), kanadischer Supervisor bei Pixar und PDI
 Gordon McQueen (* 1952), schottischer Fußballspieler

 John McQueen (1804–1867), US-amerikanischer Politiker
 Matt McQueen (1863–1944), schottischer Fußballspieler und -trainer

 Steven R. McQueen (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Trina McQueen (* 1943), kanadische Fernsehjournalistin

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname
Patronym